Теодора Немањић (1330 - после 1381.) била је српска деспотица и ћерка српског краља Стефана Дечанског. Била је супруга севастократора, односно деспота Дејана, господара пчињске и врањске области. Након смрти мужа, замонашила се под именом Јевдокија.

Породица 
Теодора Немањић рођена је 1330. године као најмлађа ћерка српског краља Стефана Дечанског и Марије Палеолог. Њен полубрат био је био српски цар Душан. Сем Душана, имала је браћу Симеона Синишу Немањића и Душица, и сестру Јелену Немањић Шубић. Са Дејаном је имала два сина: Константина Драгаша Дејановића и Јована Драгаша и једну кћер.

Биографија 
Када је Теодора напунила годину дана, полубрат Душан је свргао оца Стефана Дечанског и преузео престо. Њена мајка се повукла у манастир и умрла 1355. године. За деспота Дејана Теодора се удала 1347. године. Родила му је троје деце:
 Константина Драгаша - погинуо у бици на Ровинама
 Јована Драгаша - погинуо у бици на Марици
 Теодору Драгаш: удата за Жарка, а потом и Ђурђа Балшића.

Следећи кораке своје мајке, Теодора се замонашила добивши име Евдокија. Због тога се у изворима помиње и као Теодора-Евдокија. Година њеног замонашења није утврђена. Умрла је након 1381. године.

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1330.
Умрли 1381.
Немањићи